Анил Капур (, ; род. 24 декабря 1956 года, Бомбей, Махараштра, Индия) — индийский актёр и продюсер. Часто назывался критиками одним из ведущих актёров Болливуда 1980-х, одним из самых успешных актёров фильмов на языке хинди и самых известных актёров индийского кинематографа. За рубежом наиболее известен по блокбастерам «Миллионер из трущоб» и «Миссия невыполнима: Протокол Фантом».

Двукратный лауреат Filmfare Awards за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана. Обладатель Национальной кинопремии Индии за лучшую мужскую роль.

Биография 
Анил Капур родился 24 декабря 1956 года в Чембуре (пригороде современного Мумбаи). Его родителями были кинопродюсер Суриндер Капур и его жена Нирмал. У Анила есть два брата и сестра. Его старший брат Бони Капур — продюсер и муж актрисы Шридеви, одной из частых партнерш Анила по кинофильмам. Младший брат Санджай Капур — также актёр.

Карьера 
Дебютом Анила Капура в Болливуде стала небольшая роль в фильме Hamare Tumhare (1979). Первое время ему доставались только второстепенные роли. Одной из них стала роль в фильме «Шакти» (1982), получившем Filmfare Award как лучший фильм года. Главную роль он впервые сыграл в картине «Те семь дней» (1983), продюсером которой выступал его отец. На следующий год ему досталась второстепенная роль в фильме  (1984) Яша Чопры, за которую он получил свою первую награду — Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана. Премией Filmfare также были отмечены его роли в фильмах  (1988),  (1992),  (1997) и  (1999). А за фильм  он получил Национальную кинопремию Индии за лучшую мужскую роль .

Одной из самых важных в его карьере стала роль первого индийского супергероя в культовом фильме «Мистер Индия» (1987). Среди других сыгранных им ролей — много комедийных, таких как в фильмах «Муки любви» (1997), «Жена номер один» (1999), «В водовороте неприятностей» (2005) и «Гонка», но есть и более серьёзные, например, семьянина, внезапно влюбившегося в незнакомку в «Здравствуй, любовь!» (2007) или аутиста в «Наследниках» (2008). В последние годы Анил начал сниматься у иностранных режиссёров и сыграл в фильмах «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла и «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» Брэда Бёрда, а также в 8-м сезоне сериала «24 часа».

Личная жизнь 
В 1984 году Анил женился на манекенщице Суните Бхамбхани. У пары родилось трое детей. Их старшая дочь Сонам Капур стала актрисой, средняя дочь Рея пробует себя как продюсер, а младший сын Харшвардхан пошёл по отцовским стопам.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards